Krig och fred kan syfta på:

Roman 
 Krig och fred – roman av Lev Tolstoj, publicerad som följetong mellan 1865 och 1869
 Krig och fred (opera) - opera av Sergej Prokofjev, som bygger på Tolstojs roman.

Filmer 
 Krig och fred (film, 1956) – film från 1956 med Audrey Hepburn och Henry Fonda i huvudrollerna, originaltitel War & Peace
 Krig och fred (film, 1967) – åtta timmar lång Oscarbelönad film från 1967, originaltitel Vojna i mir
 Krig och fred I: Andrej Bolkonskij – första delen av filmen från 1967, originaltitel Vojna i mir I: Andrej Bolkonskij
 Stjärnornas krig och fred – film från 1978 med originaltiteln The Star Wars Holiday Special
 Krig och fred (TV-serie, 1972) – brittisk TV-serie från 1972, originaltitel War & Peace
 Krig och fred (TV-serie, 2007) – italiensk miniserie från 2007, originaltitel Guerra e pace
 Krig och fred (TV-serie, 2016) – brittisk TV-serie från 2016, originaltitel War & Peace

Musik 
 Krig & fred & country music – musikalbum från 1982 av Anders F Rönnblom